Trans Europa Express kan syfta på:

Trans-Europ-Express – en persontågstyp
Trans Europa Express (musikalbum) – ett musikalbum av gruppen Kraftwerk utgivet 1977